Alfara del Patriarca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfara del Patriarca (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alfara del Patriarca (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar